Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1974/1975 — 39-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. Чемпионом стал клуб СОНП Кладно, выигравший свой 2-й титул после 16-летнего перерыва.

Формат 
Формула турнира не изменилась: 12 команд проводили 4-круговой турнир, по итогам которого определялись призёры. Чемпионом во 2-й раз в своей истории стал клуб СОНП Кладно, серебряные и бронзовые медали завоевали соответственно хоккеисты Теслы из Пардубице и Дуклы из Йиглавы .

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Шайбы 

1. Милан Новы (Кладно) — 44 шайбы

2-3. Мариан Штястны (Слован) и Иван Глинка (Литвинов) — по 36

Гол+пас

Состав чемпиона 
Вратари

Мирослав Краса, Мирослав Термер

Защитники

Франтишек Поспишил, Франтишек Каберле (старший), Отакар Вейвода (старший), Ярослав Винш, Богумил Чермак, Франтишек Ветровец, Мирослав Бискуп

Нападающие

Милан Новы, Эдуард Новак, Вацлав Сикора, Любомир Бауэр, Зденек Мюллер, Мирослав Крживачек, Ладислав Высушил, Иржи Филип, Зденек Грабе, Милан Скрбек, Зденек Недвед (старший), Ярослав Кофент

Тренер — Ярослав Вольф

Ссылки 
 Сезон 1974/75 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
Спорт в Чехословакии в 1974 году
Спорт в Чехословакии в 1975 году
1974 год в хоккее
1975 год в хоккее